Anna Muzyka Walawender (ur. 31 stycznia 1953 w Siedliszczu nad Wieprzem, zm. 11 maja 2019 w Gnieźnie) – polska poetka.

Życiorys 
Urodzona na Lubelszczyźnie, od 1979 związana z Wielkopolską. Z wykształcenia pedagog i bibliotekarka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Twórczość 
Wydała następujące tomiki poezji:

 Nie kocham miłości (1996)
 Bibeloty (2008)
 Tańczę... (2010)
 Kwiaciarnia (2011)
 Cienie (2017)

oraz zbiór opowiadań Sukienka i... (2006).

Osiągnięcia 
Laureatka wielu konkursów literackich. Jej utwory były również publikowane w antologiach i almanachach. Sygnowała je "a.m.w.".

Przypisy 

Polscy poeci
Absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu